Braço - em inglês, arm
Ou ainda:
 Arquitetura ARM ou alguns de seus derivados, desenvolvidos pela ARM Ltd (originalmente chamada The Acorn RISC Machine)
Arménia (ISO 3166-1 para código de país e abreviações com 3 letras)
 Atmospheric Radiation Measurement Program; programa de medida da radiação atmosférica, do departamento de energia do Estados Unidos.
 Arquivos Reais de Mari; uma compilação de escritos cuneiformes encontrados na cidade de Mari, na Mesopotâmia.

Desambiguação